Со́ту (, ) — власна назва.

Топоніми

Алдейя-ду-Соту — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Соту — парафія.
 Санта-Марія-де-Соту — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Соту і Моштейро — парафія.
 Сан-Салвадор-де-Соту — парафія.
 Соту (Абрантеш) — парафія.
 Соту (Сабугал) — парафія.
 Соту (Санта-Марія-да-Фейра) — парафія.
 Соту (Терраш-де-Бору) — парафія.
 Соту-да-Веля — парафія.
 Соту-да-Каза — парафія.